Kotlin puede referirse a:

 Isla de Kotlin, una isla rusa, ubicada cerca de la cabeza del golfo de Finlandia.
 Kotlin (Polonia), una localidad polaca del voivodato de Gran Polonia.
 Destructores clase Kotlin, una clase de buques construidos para la Armada Soviética durante el periodo de la Guerra Fría.
 Kotlin (lenguaje de programación),  un lenguaje de programación que corre sobre la Máquina Virtual de Java.